Der Dreiband-Weltcup 1994/3 war das 1. BWA-Weltcupturnier im neunten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 22. bis zum 25. September 1994 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Istanbul statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup-Turnier in Istanbul.

Geschichte 
Beim ersten BWA-Weltcupturnier des Jahres mit neuen Regularien konnte sich der Niederländer Dick Jaspers zum zweiten Mal in die Siegerliste des Weltcups eintragen. Die Krönung seiner Leistung war die Viertelfinalbegegnung gegen Tonny Carlsen aus Dänemark. Jaspers war der erste Spieler der Dreibandhistorie, der in einer Begegnung einen Durchschnitt von mehr als drei Punkten erzielen konnte. Der neue Weltrekord-Einzeldurchschnitt (BED) steht damit bei 3,214. Zweiter wurde der Rekordweltmeister Raymond Ceulemans, der im Halbfinale den Weltranglistenersten Torbjörn Blomdahl schlagen konnte.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA-Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Marco Zanetti
nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer
Qualifikanten Spa:
  Raimond Burgman
  Karsten Lieberkind
Wildcards international:
 2 Teilnehmer
Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Die Weltcup-Turniere werden ab diesem Jahr immer als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 8 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 01.09. des laufenden Jahres), den zwei besten Qualifikanten des Grand-Prix sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Qualifikationsrunde 
Es wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. In der vierten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die acht Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994 3
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Istanbul